Höfle bezeichnet
 ein kleinerer Bauernhof, siehe Halbhof

Höfle ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Höfle (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil der Stadt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Höfle (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Höfle (Gemeinde Imsterberg), Rotte in der Gemeinde Imsterberg, Tirol
 Höfle (Gemeinde Sölden), Weiler in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Höfle (Gemeinde Umhausen), Rotte in der Ortschaft Niederthai, Gemeinde Umhausen, Tirol
 Höfle (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Höfle (Gemeinde Silbertal), Rotte der Gemeinde Silbertal im Montafon, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Höfle ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Höfle (1882–1925), deutscher Politiker
siehe auch: „Der Fall Hoefle“
 Frank Höfle (* 1967), deutscher Behindertensportler
 Gerhard Höfle (* 1940), deutscher Naturstoff-Chemiker
 Heiderose Wallbaum ehel. Höfle (* 1951), deutsche Kanutin
 Helga Höfle (* 1943), deutsche Schriftstellerin
 

Siehe auch:
 Höfchen
 Höfel
 Höfele
 Höflegletscher